Каміїдзумі ( , камі-ідзумі, «верхнє джерело») — японська власна назва.

Персоналії 
Каміїдзумі — японське прізвище.
Каміїдзумі Нобуцуна — японський фехтувальник

Топоніми 
Замок Каміїдзумі
Квартал Каміїдзумі